Az Ausztrál Királyi Haditengerészet eddig három hajója kapta a HMAS Perth nevet, Nyugat-Ausztrália fővárosa, Perth után.

 Az első Perth egy 1934-ben vízrebocsátott Leander osztályú könnyűcirkáló volt, ami eredetileg a Brit Királyi Haditengerészet szolgálatában állt HMS Amphion néven.
 A második Perth egy 1963-ban vízrebocsátott Perth osztályú irányított rakétás romboló volt.
 A harmadik Perth egy 2004-ben vízrebocsátott Anzac osztályú fregatt volt.